Atlantic Beach (Carolina del Nord)
 Atlantic Beach (Carolina del Sud)
 Atlantic Beach (Florida)
 Atlantic Beach (Nova York)
 East Atlantic Beach, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nova York.